Walrus, een zeezoogdier
 Walrus (band), een jazzrockband uit de jaren '70
 Walrus (eiland), een eiland van Alaska
 Walrusklasse, een onderzeebootklasse
 Walrus (Belgische band), een Belgische popband 

 Wal Rus, een stripfiguur uit de Nederlandse stripreeks van Marten Toonder